Yuexi bezeichnet:
 den Kreis Yuexi (岳西县) der bezirksfreien Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Yuexi (Anqing);
 den Kreis Yuexi (越西县) der bezirksfreien Stadt Liangshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yuexi (Liangshan); 
 die Großgemeinde Yuexi (岳溪镇) des Kreises Kai der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Yuexi (Kai).